Nanon, personnage de La Comédie humaine d’Honoré de Balzac
 Nanon, film musical allemand, réalisé par Herbert Maisch, sorti en 1938
 Nanon, astéroïde
 Nanon, personnage de l'opérette  de Richard Genée, éponyme de l'astéroïde
 Nanon, roman de George Sand